Лангшон:

 Лангшон (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Лангшон (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Лангшон